Les St. Colman's Roman Catholic Church and Cemetery sont une église et son cimetière  dans le comté de Raleigh, en Virginie-Occidentale, aux États-Unis. Construite en 1877-1878, l'église catholique est également appelée Little Catholic Church on Irish Mountain. Aujourd'hui protégé au sein des parc national et réserve de New River Gorge, l'ensemble est au Registre national des lieux historiques depuis le .

Liens externes 

 

Église catholique aux États-Unis
Église en Virginie-Occidentale
Cimetière en Virginie-Occidentale
Édifice religieux dans un parc national aux États-Unis
Catholicisme en Virginie-Occidentale
Église inscrite au Registre national des lieux historiques
Cimetière inscrit au Registre national des lieux historiques
Registre national des lieux historiques en Virginie-Occidentale
Registre national des lieux historiques dans les parc national et réserve de New River Gorge
Registre national des lieux historiques en 1984
Comté de Raleigh